Cordinier ist der Familienname folgender Personen:

 Isaïa Cordinier (* 1996), französischer Basketballspieler
 Stéphane Cordinier (* 1970), französischer Handballspieler